PCM puede referirse a:

 Partido Comunista de Madrid.
 Partido Comunista Mexicano.
 PCM, sigla en inglés de Phase-Change Memory, traducido como memoria de cambio de fase, más conocido como "PRAM" (Phase-change Random Access Memory).
 PCM, siglas en inglés de Powertrain Control Module.
 Presidencia del Consejo de Ministros.
 PCM, siglas en inglés de Pulse-Code Modulation, traducido como modulación por impulsos codificados.
 PCM, siglas en inglés de Phase-Change Material.

Siglas